Сообщалось, что пандемия COVID-19 появилась в Эквадоре 29 февраля 2020 года, когда женщина в возрасте 70 лет узнала о положительном результате на вирус. В апреле Эквадор был назван «эпицентром» пандемии в Латинской Америке. Город Гуаякиль был перегружен до такой степени, что тела оставались на улице. По состоянию на апрель 2020 года в Эквадоре получили распространение картонные гробы. Правительство планирует построить аварийные кладбища, чтобы захоронить тела, оставленные на улицах.

Текущее количество случаев по провинциям

Общие сведения 
12 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что новый коронавирус стал причиной респираторного заболевания в группе людей в городе Ухань (провинция Хубэй, Китай), о котором ВОЗ узнала 31 декабря 2019 года

Летальность от COVID-19 намного ниже, чем у SARS, пандемия которого произошла в 2003 году, однако заразность нового заболевания намного выше, что приводит к повышенной смертности.

Хронология

Февраль 2020 

29 февраля министр общественного здравоохранения Эквадора Каталина Андрамуньо подтвердила первый случай SARS-CoV-2 в стране. Пациентом была семидесятилетняя женщина, гражданка Эквадора, проживавшая в Испании. Она прибыла в Гуаякиль 14 февраля. По словам Андрамуньо, у неё не было симптомов, когда она прибыла в страну. После её прибытия у неё начались повышение температуры и лёгкая мышечная боль. Она была доставлена в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии. Более подробная информация о женщине и больнице, где она находится, не была раскрыта из-за мер безопасности. Также под наблюдением находились 80 человек, имевших контакт с заражённой женщиной.

Март 2020 

1 марта Андрамуньо объявила, что в Эквадоре было подтверждено 5 новых случаев коронавируса. 4 марта Министерство здравоохранения объявило о 3 новых случаях. Последний отчёт INSPI («Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública») подтвердил в целом 14 положительных случаев.

8 марта Министерство здравоохранения Эквадора объявило в социальных сетях о новом случае заболевания коронавирусом в стране. Согласно заявлению, пациент заразился от контакта с первым подтверждённым случаем в регионе. В это время в стране было 15 подтверждённых случаев.

10 марта Министерство здравоохранения Эквадора объявило о двух новых случаях коронавируса в стране. Они зафиксированы в провинциях Гуаяс и Лос-Риос. Один из случаев связан с первым случаем в стране, а другой — с первым случаем в Парагвае.

По состоянию на 13 марта правительство подтвердило 23 случая. Сообщалось о случаях заболевания в Пичинче (5), Гуаясе (8) и Лос-Риосе (10). Правительство приостановило посещение занятий для студентов всех уровней. Кроме того, министр здравоохранения Каталина Андрамуньо сообщила о первой смерти (первый случай заражения в Эквадоре) во время пресс-конференции в Гуаякиле.

14 марта правительство Эквадора объявило о закрытии своих границ с 15 марта для всех иностранных туристов в связи с распространением коронавируса после того, как местные власти подтвердили вторую смерть от этой инфекции. Вице-президент  в телевизионном заявлении заявил, что все воздушные, наземные и морские перевозки в Андскую страну будут запрещены. По его словам, граждане Эквадора и иностранцы, проживающие в Эквадоре, должны были вернуться до конца 16 марта. Эквадор на тот момент подтвердил 28 случаев заболевания коронавирусом, в том числе два смертельных случая, власти запретили любую публичную деятельность.

15 марта правительство подтвердило 37 случаев. В Гуаясе было 19 случаев, в Лос-Риосе — 10, в Пичинче — 6, в Сукумбиос 1 и в Асуай 1. Граждане Эквадора, Сальвадора, Перу и Чили оказались в бедственном положении в Международном аэропорту Бенито Хуареса в Мехико 16 марта из-за вируса. 58 случаев коронавируса были подтверждены в Эквадоре, в том числе новый случай в городе Манта, Манаби. В Гуаясе 38 инфицированных, в Лос-Риос 10, в Пичинче 7, в Сукумбиос 1, в Асуай 1 и Манаби 1.

Утром 17 марта правительство Эквадора подтвердило в общей сложности 111 положительных случаев.

По состоянию на 18 марта правительство Эквадора подтвердило в общей сложности 155 положительных случаев. Во второй половине дня правительство подтвердило 168 положительных случаев.

19 марта правительство подтвердило 260 положительных случаев заболевания, 481 — предполагаемое число случаев заболевания, 4 случая смерти и 3 случая выздоровления.

Утром 20 марта правительство Эквадора подтвердило в общей сложности 367 положительных случаев, 582 подозреваемых случая, 5 смертельных исходов и 4 случая выздоровления.

21 марта правительство подтвердило 532 положительных случая, 870 подозреваемых случаев, 7 смертельных случаев и 3 выздоровевших.

23 марта правительство Эквадора сообщило о 981 подтверждённом и 18 смертельных случаях.

24 марта эквадорская полиция приступила к демонтажу открытых рынков, чтобы ограничить объединение больших групп людей.

Во второй половине дня 30 марта министр здравоохранения Эквадора Хуан Себальос объявил, что 54 человека выздоровели.

Апрель 2020 года 
К 1 апреля система здравоохранения в провинции Гуаяс была перегружена, и в Эквадоре было зарегистрировано 52 случая смерти COVID-19 в Эквадоре. Трупы были оставлены на улице, так как местные похоронные бюро были неспособны справиться с такой большой нагрузкой.

Примечания

Комментарии 

Эквадор
Эквадор
Эпидемии в Эквадоре
2020 год в Эквадоре
2021 год в Эквадоре